To je seznam tramvají vyrobených v Československu a v České republice po druhé světové válce.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

T